

Toponymes
Salina est le nom de la deuxième île la plus étendue des îles Éoliennes (près de la Sicile en Italie).

Salina est une ville de Malte de l'île de Malte.

Salina est également le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Salina (Kansas)
 Salina (New York)
 Salina (Oklahoma)
 Salina (Utah)

Patronymes
Salina est un nom de famille porté par :
 Felice Salina (1946), cycliste italien
 Michel Salina (1907-1986), acteur suisse 
 Anastassia Valentinovna Salina (1988), joueuse de volley russe

Littérature
 Salina (2003), pièce de théâtre de Laurent Gaudé
 Salina, les trois exils (2018), roman de Laurent Gaudé

Légendes 

 Salina, divinité qui aurait donnée son nom à Salins-les-Bains

Biologie 
 Salina, genre de collemboles de la famille des Entomobryidae.

Voir aussi
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme